ISF kan avse: 

 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) – en svensk statlig förvaltningsmyndighet